Плаксино — название населённых пунктов:

Россия 
 Плаксино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Плаксино — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Плаксино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Плаксино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Плаксино — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Плаксино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Плаксино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Плаксино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Плаксино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Плаксино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Плаксино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Плаксино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Плаксино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Плаксино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Плаксино — село, Князевский сельский совет, Путивльский район, Сумская область.